Боли́вар:
 Боливар — национальная валюта Венесуэлы с 31.03.1879 по 01.01.2008 и с августа 2012 года;
 Боливар фуэрте — национальная валюта Венесуэлы с 01.01.2008 по август 2012 года.